Макморрис () — фамилия шотландского происхождения.

Известные носители 
  (род. 1935) — ямайский крикетчик, в составе сборной Вест-Индии участник победных туров в Англии (1963, 1966), победитель турнира «Щит Shell» в составе сборной Ямайки (1969).
 Макморрис, Марк (род. 1960) — ямайский поэт.
 Макморрис, Марк (род. 1993) — канадский сноубордист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр (2014, 2018).
  (1890—1954) — американский контр-адмирал (с 1942), начальник штаба Тихоокеанского флота ВМС США (1943—1946), командир 4-го флота (1946), председатель Генерального совета ВМС (1947—1948).
 Макморрис-Роджерс, Кэти (род. 1969) — американский политик, член Палаты представителей США (с 2015).